Кион може да се односи на:

 Кион (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Кион (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара